«Крестоносцы», в некоторых переводах «Меченосцы» () — исторический роман Генрика Сенкевича. Впервые опубликован в журнале «Tygodnik Ilustrowany» в 1897—1900 годах. В виде отдельной книги впервые опубликован издательством редакции «Вестник иностранной литературы» в 1897 году (дозволен цензурой 16.02.1897). Время действия охватывает десятилетие между годом смерти королевы Ядвиги (1399) и Грюнвальдской битвой (1410).

Во время публикации роман был протестом против германизации, которую проводили прусские власти. Сенкевич писал «Крестоносцев» к укреплению сердец () поляков. Он хотел, чтобы его книга показала Польшу во времена её подъёма и могущества.

Историческим фоном для «Крестоносцев» выбран период конфликта ягеллонской Польши с Тевтонским орденом. Во время написания романа автор использовал «Хронику Янка из Чарнкова» (), «Историю Яна Длугоша» (), работы таких историков, как Смолка () и Шайноха (), немецкие и французские исторические работы, карты и т. д.

Главные герои романа — польский рыцарь Мацько и его племянник Збышко из Богданца. Трагическая любовь Збышка и шляхтянки Дануси составляет мелодраматическую линию книги, а борьба с  тевтонцами должна была поднять дух поляков, находившихся в неволе.

Кульминацией романа является победоносная битва под Грюнвальдом, представленная как польско-литовский триумф. Ход битвы Сенкевич воспроизвел согласно Яну Длугошу и под влиянием полотна Яна Матейки.

В 1900 году книжное издание романа увенчало 20-летний юбилей творчества писателя.

Роман «Крестоносцы» в связи с антинемецкими настроениями в Польше стал первой книгой, изданной в стране в конце Второй мировой войны; роман издан в августе 1945 года.

Книга переведена на 25 языков.

Герои

Главные 
 Збышко из Богданца ();
 Мацько из Богданца ();
 Ягенка из Згожелиц ();
 Дануся Юрандовна ();
 Юранд из Спыхова ().

Избранные исторические фигуры в повести 
 княжна Анна Данута ();
 великий магистр Ульрих фон Юнгинген ();
 король Владислав II Ягайло ();
 королева Ядвига Анжуйская ();
 Завиша Чёрный ();
 Повала из Тачева;
 князь Земовит IV ();
 великий князь Витовт ();
 ;
 великий магистр Конрад фон Юнгинген ();
 Марцин из Врочимовиц;
 Куно фон Лихтенштейн ().

Остальные 
 Ануля Шечехувна ().
 Чтан из Рогова () — стремился понравиться (как и Вильк из Бжозовой) Ягенке из Згожелиц, дочке Зыха; бился за неё со Збышком из Богданца в хозяйстве в Кшешни; позже сражался в битве под Грюнвальдом.
 Вильк из Бжозовой () — стремился понравиться (как и Чтан из Рогова) Ягенке; бился за неё со Збышко из Богданца в хозяйстве в Кшешни.
 Фулько де Лорш () — рыцарь из Лотарингии. Гость тевтонского ордена, родственник князей из Брабанта. Дружил со Збышком из Богданца, который спас его от тура. Женился на Ягеньке из Длуголясу. В битве под Грюнвальдом сражался на польско-литовской стороне. В фильме его роль сыграл Леон Немчик (Leon Niemczyk).
 Глава ().
 Ротгер () — монах тевтонского ордена; любимец Зигфрида де Лёве, который любил его, как своего сына; вместе с Готфритем и Денвелдем затеял заговор с целью похищения Дануси Юрандувны. Вызвал Збышка из Богданца на «Божий Суд», то есть поединок на смерть или жизнь, в котором повержен.
 Сандерус ().
 Толима () — один из свиты Юранда из Спыхова.
 Зых из Згожелиц () — отец Ягенки, муж усопшей Малгохны, сосед Мацька и Збышка. Занятый войнами, редко бывал в Згожелицах, оставляя дочь под опекой крёстного отца, аббата Яшька из Тульче. Хотел, чтобы Ягенка вышла за Збышка из Богданца. Владел большим имением Мочидолы, которое оставил в наследство Ягенке, и Згожелице, предназначенное для её младших братьев. Погиб от руки немецких рыцарей из Силезии во время нападения на двор освенцимского князя, у которого пребывал в гостях.
 Зигфрид де Лёве ().
 Скирвоилло () — военачальник жемайтов.

Экранизация 
В 1960 году в 550-ю годовщину битвы под Грюнвальдом, режиссёром Александром Фордом по роману снят приключенческий фильм под названием «Крестоносцы».

В 1971 году на экраны выпущен детский фильм «Pierscien ksieznej Anny» («Перстень княгини Анны»), режиссёр Мария Каневска (Maria Kaniewska), рассказывающий о фантастических приключениях трёх мальчишек, увлеченных романом Сенкевича «Крестоносцы», которые во время летних каникул решили обследовать развалины старого замка.

По сюжету романа в 2002 году вышла компьютерная игра «Рыцари Креста» в жанре стратегии в реальном времени с элементами ролевой игры от компании Freemind Software.

Примечания

Ссылки 
 Роман в пер. Е. Егоровой

Книги по алфавиту
Романы Генрика Сенкевича
Романы 1900 года
Исторические романы о XIV веке
Исторические романы о XV веке
Книги на польском языке